John Mackey ist der Name folgender Personen:

*John Mackey (Bischof) (1918–2014), Bischof von Auckland
 John Mackey (Footballspieler) (1941–2011), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John Mackey (Geschäftsmann) (* 1953), US-amerikanischer Geschäftsmann
 John Mackey (Komponist) (* 1973), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 John MacKay
 John McKay